«José Hernández» - conjunto del nombre propio José y el apellido Hernández - puede referirse a:

Personajes 

 José Hernández (1834-1886), poeta, político y periodista argentino, conocido especialmente por haber escrito Martín Fierro.
 José "el Mocho" Hernández (1853-1921), caudillo venezolano.
 José Hernández (18??-1914), militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana.
 José Hernández Díaz (1906-1998), escritor español.
 José Hernández González (1926-2011), futbolista español.
 José Hernández Bethencourth (1927-2009), actor estadounidense de padres españoles conocido como Pepe Hern.
 José Hernández Arteaga (1939-), militar español.
 José Hernández Muñoz (1944-2013), pintor y artista plástico español.
 José E. Hernández Sarmiento (1956-), entrenador de fútbol colombiano.
 José B. Hernández Maceda (1961-), entrenador de fútbol venezolano.
 José Hernández Moreno (1962-), astronauta mexicano-estadounidense.
 José Hernández (1965-), caricaturista mexicano.
 José Hernández Fernández (1990-), tenista profesional dominicano.
 [[José Rafael Hernández|José R. Hernández]] (1997-), futbolista venezolano.
 José Hernández (1996-), futbolista ecuatoriano.
 José Hernández Ardieta 
 José Hernández Delgadillo José Hernández García (1944-) boxeador de peso superwélter.
 José Hernández Pastor 
 José Hernández Quero José Hernández Aponte, un ganadero colombiano.

 Toponimia 
 José Hernández, localidad del partido de La Plata, en la provincia de Buenos Aires.
 José Hernández, estación de la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires.
 José Hernández, estación abandonada del ferrocarril Roca, en la localidad homónima de la provincia de Buenos Aires.
 José Hernández''', isla en la Antártida.